Дуглас Адамс — британський комічний радіодраматург, письменник.
 Дуглас Адамс (мовознавець) — американський мовознавець-індоєвропеїст.